

Касталія — місто, штат Айова
 Касталія — місто, штат Північна Кароліна
 Касталія — селище, штат Огайо